Sorcière, femme adepte ou considérée comme telle d’une forme de sorcellerie ;
 Sorcière, personnage de la série Buffy contre les vampires.

 Sorcière, roman de John Varley publié en 1980 ;
 Sorcière, roman de Cate Tiernan, parlant de la Wicca ;
 Sorcière, manga de Daisuke Igarashi, paru chez Casterman ;
 Sorcière, un film d'horreur coécrit et réalisé par Neil Marshall, sorti en 2020 ;
 Sorcières, revue littéraire et féministe (1975-1982) ;

Voir aussi 
 Sorcière d'Endor, figure de la Bible hébraïque ;
 le procès des sorcières de Salem, épisode fameux de l'histoire coloniale des États-Unis qui entraîna la condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692 dans le Massachusetts ;
 Sorcières de Rossak, personnages du Cycle de Dune ;
 Sorcière Rouge, personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 la  Sorcière blanche,  personnage de la saga Le Monde de Narnia écrite par C.S. Lewis ;
 Sorcière de l'ouest, anime basé sur une nouvelle fantastique de Noriko Ogiwara ;
 la Méchante sorcière de l'Ouest, personnage du Magicien d'Oz ;
 Reine-sorcière, personnage antagoniste du long métrage d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains sorti en 1937.